Хродеганг (Годегранд; ; погиб в ) — пятнадцатый епископ Се, святой (день памяти — 3 сентября).

Святой Хродеганг, епископ , был братом святой Оппортуны Монтрёйской. Он был убит по дороге на  во время паломничества. По преданию, он был «глазом для слепого, ногой для хромого, отцом бедных и поддержкой голодных».

Ссылки 
 Site du diocèse de Sées

Святые по алфавиту
Святые Нормандии
Католические святые
Христианские святые VIII века
Епископы Се
Епископы VIII века